Михаи́л Лапши́н
 Лапшин, Михаил Иванович (1934—2006) — российский политик, глава Республики Алтай (2002—2006), основатель Аграрной партии России.
 Лапшин, Михаил Юрьевич (род. 1991) — российский пловец в ластах.